Departamento General San Martín puede hacer referencia a:

 Departamento General San Martín, en la provincia argentina de Córdoba;
 Departamento General San Martín, en la provincia argentina de La Rioja.
Departamento General San Martin, en la provincia argentina de Buenos Aires.